Carl Sigman (1909-2000), auteur-compositeur américain.
 Hugo Sigman (1944-), homme d'affaires argentin.
 Stephanie Sigman (1987-), actrice mexicaine.
Patronyme hispanique